Филлан (, ; VIII век) — шотландский святой ирландского происхождения. Дни памяти — 19 июня и 20 июня.

Святой Филлан был сыном Фериаха (вероятно, его отцом был король Дал Риады Ферхар II) и святой , внуком короля Лейнстера Келлаха Куаланна. Он был пострижен в монахи в монастыре Святого Финтана Мунну, после чего отправился в 717 году из Ирландии в Шотландию, сопровождая свою мать Кентигерн, своего дядю святого Комгана, принца ирландского и их челядь. Они остановились у залива . Филлан впоследствии отправился южнее и, по преданию, был монахом в Тамоне (в Уэксфорде), прежде чем окончательно поселиться в Питтенуиме, что в области Файф на восточном берегу Шотландии.

Примечания

Ссылки 
 St Fillan

Святые по алфавиту
Святые Ирландии
Святые Шотландии
Христианские святые VIII века